

Cinema 
 Morire d'amore (Mourir d'aimer) – film del 1971 diretto da André Cayatte
 Morire d'amore (Fatal Love) – film del 1991 diretto da Tom McLoughlin

Letteratura 
 Morire d'amore o Finalmente domenica! (The Long Saturday Night) – romanzo di Charles Williams del 1962
 Morire d'amore (Ride the Lightning) – romanzo di John Lutz, Il Giallo Mondadori n. 2042
 Morire d'amore (Mourir d'aimer) – romanzo di Pierre Duchesne

Musica 
 Morire d'amore – brano musicale di Charles Aznavour del 1971

Televisione 
 Morire d'amore – episodio della prima stagione de Il maresciallo Rocca